Lewis é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Lewis (Idaho)
Condado de Lewis (Kentucky)
Condado de Lewis (Missouri)
Condado de Lewis (Nova Iorque)
Condado de Lewis (Tennessee)
Condado de Lewis (Virgínia Ocidental)
Condado de Lewis (Washington)

Desambiguações de topônimos